Der Hammerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2001 wurde am 4. und 5. August 2001 im Commonwealth Stadium der kanadischen Stadt Edmonton ausgetragen.

Weltmeister wurde der aktuelle Olympiasieger Szymon Ziółkowski aus Polen. Er siegte vor dem Japaner Kōji Murofushi, der den Hammerwurf bei den Asienspielen 1998 für sich entschieden hatte. Den dritten Platz belegte der Russe Ilja Konowalow.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der polnische Weltmeister Szymon Ziółkowski verbesserte den bestehenden WM-Rekord im Finale am 5. August um 32 Zentimeter auf 83,38 m.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
31 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 79,50 m. Zwei Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den drei nächstplatzierten Sportlern auf zwölf Werfer aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 76,72 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 

4. August 2001, 10:00 Uhr

Gruppe B 

4. August 2001, 12:08 Uhr

Finale 
5. August 2001, 16:40 Uhr

Video 
 Hammer Throw IAAF World Champs 2001 Edmonton Canada, Video veröffentlicht am 1. November 2011 auf youtube.com, abgerufen am 16. August 2020

Weblinks 
 8th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 24. Juli 2020
 Men Hammer Throw. Athletics VIII World Championship 2001 Edmonton (CAN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 16. August 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Hammer Throw., Edmonton 2001, S. 197f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 16. August 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hammerwurf der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Edmonton